Эренг — кенийская фамилия. Известные носители:

 Эренг, Патрик — кенийский бегун на средние дистанции.
 Эренг, Пол (род. 1967) — кенийский бегун на средние дистанции.